Anna Montinari, attrice teatrale e doppiatrice italiana.
Mazzino Montinari (1928-1986), germanista e filologo italiano.